Hornby kan syfta på följande:

 Hornby (modelltåg) – en brittisk tillverkare av modelljärnvägar

Geografi

Storbritannien 

 Hornby, Lancashire, 
 Hornby, Hambleton, 
 Hornby, Richmondshire,